Le nombre de configurations d'un système de plusieurs objets est le nombre de dispositions différentes de ces objets.
 En physique statistique, le nombre de configurations, plutôt appelé nombre de complexions, est le nombre d'états microscopiques différents (par les positions des atomes ou leurs niveaux d'énergie) correspondant à un même état macroscopique. Ce nombre  est directement lié à l'entropie  par la relation  où  désigne la constante de Boltzmann.
 En chimie quantique et en physique atomique, le nombre de configurations électroniques de même énergie est appelé multiplicité de spin.
 Dans l'approche systémique, le nombre de configurations possibles d'un système est appelé variété. 
 Dans des jeux de casse-tête comme le tangram, le nombre de configurations est le nombre de dispositions des pièces conduisant à un résultat intéressant.